Kuckelkorn ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Kuckelkorn (1913–1989), deutscher Politiker
 Christoph Kuckelkorn (* 1964), deutscher Bestattungsunternehmer und Karnevalist
 Wilfried Kuckelkorn (* 1943), deutscher Politiker